

Codici 
 E40 – Standard Edison attacco a vite per lampade inventato da Thomas Edison
 E40 – codice ECO della Difesa Nimzo-Indiana, apertura degli scacchi

Locomotive 
 E 40 – locomotiva elettrica tedesca

Musica 
 E-40 – rapper statunitense

Strade 
 E40 – strada europea Calais – Ridder
 E40 – autostrada ecuadoregna Transversal Austral

Altro 
E40 – locomotiva elettrica tedesca
 E40 – Standard Edison (giant o golia) corrispondente a un diametro di 40 mm